Dingell ist der Familienname folgender Personen:

 Debbie Dingell (* 1953), US-amerikanische Politikerin

Siehe auch:
 Dingel (Begriffsklärung)
 Dingle